Grzywna bezeichnet folgende Orte in Polen:
 Grzywna, ein Dorf in der Landgemeinde Chełmża in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Chełmża (Landgemeinde)#Gemeindegliederung
 Grzywna, (deutsch Waidmannsruh) eine Siedlung in der Landgemeinde Bierzwnik in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Bierzwnik (Powiat Choszczeński)#Gmina Bierzwnik

Grzywna ist ein polnischer Familienname:
 Robert Grzywna (1974–2010), polnischer Pilot

Siehe auch:
 Hrywnja